Појам Вратислав I Пшемисл може да се односи на:
 Вратислав I, војвода Чешке,
 Вратислав II, војвода Чешке,